A competição individual em pista curta do salto de esqui nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 foi disputado nos dias 17 e 18 de fevereiro.

Resultados 

 DNA: Atletas que não passaram para final.

Ligações externas 
 

Individual Em Pista Longa